Osiecko peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Osiecko, village de la voïvodie de Lubusz
 Osiecko, village de la voïvodie d'Opole